Транскарпатје или Транскарпатија може бити:
 Транскарпатска Русија, историјска и географска област у источној Европи
 Транскарпатска област, други назив за Закарпатску област у Украјини
 општи појам за описно означавање било које области преко Карпата

Види још 
 Супкарпатје или Супкарпатија
 Поткарпатје или Поткарпатија
 Закарпатје или Закарпатија
 Карпатија